Kenyeres József (1724–1805) teológiai doktor, kanonok, apát
 Kenyeres József (1955) kézilabdázó, olimpikon, sportvezető